Kevin Sousa (kok), een Amerikaans kok
 Kevin Sousa (voetballer), een Kaapverdisch voetbaldoelman